Marc Lawrence (acteur) (1909-2005), een Amerikaans acteur
 Marc Lawrence (regisseur) (1959), een Amerikaans regisseur, producer en scenarioschrijver

Zie ook:
 Mark Lawrence